Antirrhinum glutinosum  puede referirse a la:
descrita por (Hoffmgg. & Link) Brot. es la Linaria bipunctata subsp. glutinosa de (Hoffmanns. & Link) D.A.Sutton
descrita por Boiss. & Reuter  en 1852 es la  Antirrhinum hispanicum de Chav.

Referencias